Ådgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådgrunden, Åland, 
 Ådgrunden, Nagu, Åboland,

Se även
Ådgrund
Ådgrundet
Ådögrunden

Robotskapade Finlandförgreningar